Die 2020 in Form eines Vereins in Israel gegründete Gedenk-Initiative Hachsharot HeChalutz in Deutschland 1933–1947, Nachfolgegeneration engagiert sich in der historischen Forschung und Wissensvermittlung auf dem Gebiet der Hachschara, also der Vorbereitung jüdischer Menschen in den europäischen Ländern zur Einwanderung in Palästina in den Jahren vor dem Zweiten Weltkrieg.

Vereinsgeschichte, Vereinszweck, Personen 

Der von Yoav Gad gegründete Verein hat heute (2023) über 100 Mitglieder. Yoav Gad ist Initiator, Gründer und Vereinsvorsitzender. Das Vereinsvorstandsmitglied Ari Lipinski ist zuständig für Internationale Beziehungen, Übersetzungsprojekte und Internetpräsenz.

Die gesammelten und zuweilen pädagogisch aufbereiteten Dokumente werden über die Website des Vereins, über Jewiki sowie in diversen Präsentationen und Publikationen, Wanderausstellungen und Online-Events veröffentlicht.

Dokumente, Videos etc. (Auswahl) 

 Es sprachen auf Hebräisch am 19. Juni 2021 beim Jahrestreffen der Gedenkgruppe "Hachsharot HeChalutz in Deutschland 1930–1947 / Folgegenerationen" in Kibbuz Netzer Sereni (dem ehemaligen "Kibbuz Buchenwald": Yoav Gad, Gründer der Gruppe - Aktivitätenbericht der Gruppe für 2020–2021, Verleihung von Würdigungsurkunden an die Hachshara-Veteranen und Shoa-Überlebenden Eli Heimann (95) und Hilde Simcha (97) und deren Dankesreden, Kibbuz-Sekretär Lior Carmel, Nadav Frank berichtete über die Renovierung der Gebäude der früheren "Spun-Farm", Ari Lipinski, Gastvortrag - "Gibt es noch ein anderes Deutschland? Die deutsch-israelischen Beziehungen im Wandel der Zeit und der deutschen Demographie", Den Vortrag sehen Sie ab Minute 39 des Films. 
 Chawerim. Jüdische Selbsthilfe, Widerständigkeit und die Hachschara-Bewegung. Ausstellungseröffnung Gedenkstätte Deutscher Widerstand, 7. Oktober 2021 (Vgl. Website des Vereins HeChalutz Hachsharot in Deutschland 1930–1947 - Nachfolge Generation in Hebräisch --- Redemanuskript Yoav Gad in Englisch --- Redemanuskript Yoav Gad in Hebräisch)
 Broschüre der Ausstellung HeChalutz Hachsharot in Deutschland 1933–1947, die am 18. Juni 2022 im Kibbutz Netzer Sereni (dem füheren Kibbutz Buchenwald) eröffnet wurde. Mehrere Stellwände verfügen bereits über englische Untertitel.
 Dokumentation der Präsentation der Ausstellung (hebräisch-englisch) über die zionistischen Ausbildungseinrichtungen der Hachschara in Deutschland 1933 bis 1947 am 18. Juni 2022 im Kibbuz Netzer Sereni (YouTube).

Weblinks 
 hachshara-dor-hemshech.com
 Spuren im Vest: Benno Rajfeld

Einzelnachweise 

Zionistische Organisation
Organisation (Israel)
Jüdische Geschichte (Deutschland)
Gegründet 2020